Humlebokssläktet (Ostrya) är ett släkte träd och buskar i familjen björkväxter. De förekommer i den tempererade delen av norra halvklotet. 

Kladogram enligt Catalogue of Life 2014:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar
Flora of North America - Ostrya
Svensk Kulturväxtdatabas

Björkväxter
Ostrya